est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcool
 2-méthylpropane-1,3-diol, numéro CAS 
 butanediol :
 butane-1,2-diol, numéro CAS , mélange racémique
 (R)-(+)-butane-1,2-diol, numéro CAS 
 (S)-(–)-butane-1,2-diol, numéro CAS 
 butane-1,3-diol, numéro CAS , mélange racémique
 (R)-(–)-butane-1,3-diol, numéro CAS 
 (S)-(+)-butane-1,3-diol, numéro CAS 
 butane-1,4-diol, numéro CAS 
 butane-2,3-diol, numéro CAS , mélange racémique et du diastéréoisomère méso
 (2R,3R)-(–)-butane-2,3-diol, numéro CAS 
 (2S,3S)-(+)-butane-2,3-diol, numéro CAS 
 (2R,3S)-butane-2,3-diol, numéro , précédemment 
 
 Éther
 2-éthoxyéthanol, numéro CAS 
 diméthoxyéthane, numéro CAS 

 Hydroperoxyde
 hydroperoxyde de tert-butyle, numéro CAS